Příjmení Kavan nebo Kaván nosí více různých osobností:

Eduard Kavan (1875–1935) – katolický kněz, probošt v Kroměříži a senátor
František Kaván (1866–1941) – český malíř-krajinář 
František Kaván (hudebník) (1818–1896) – český hudební skladatel a sbormistr
Jan Kavan (* 1946) – český exulant a politik
Jan Kavan (sochař) (1905–1986) – český sochař
Jan Kavan (grafik) (* 1947) – český knižní a bankovní grafik
Jiří Kavan (1943–2010) – český házenkář
Josef Kaván, používající pseudonym A. C. Nor (1903–1986) – český publicista a spisovatel.
Jura Kavan – český televizní dramaturg
Petr Kavan (rozcestník) – více osob
Rosemary Kavanová (1923–1981) – anglická spisovatelka
Vladislav Kavan (1924–2003) – český malíř

Externí odkazy